Il franchise dell'Arrowverse e le serie televisive che lo compongono, sono ambientati in un universo immaginario che fa da sfondo agli eventi narrati e che prende ispirazione dalla teoria del Multiverso. I luoghi presenti nel franchise sono quelli dei fumetti DC Comics.

La maggior parte delle serie sono ambientate su Terra-Prime (Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow, Constantine, la serie web Vixen,  Batwoman, Supergirl e Black Lightning) e Stargirl sulla nuova Terra-2.

Terra-Prime 
L'universo formatosi dopo gli eventi di Crisi sulle Terre infinite. Qui sono ambientate la maggior parte delle serie dell'Arrowverse, come l'originale Arrow e gli spin-off The Flash, Legends of Tomorrow. Gli universi di Supergirl, Black Lightning e Terra-3 si sono anche essi fusi con Terra-Prime.

Star City 

La città dove si svolge la serie madre Arrow e dove risiedono i suoi protagonisti: Oliver Queen, Felicity Smoak, John Diggle, Thea Queen, Laurel Lance, Curtis Holt, Rene Ramirez e Dinah Drake. Originariamente si chiamava Starling City ma a seguito del finale della terza stagione ha preso il nome attuale.

Central City 

La città dove si svolge The Flash.

Detroit 

La città dove si svolge la serie web Vixen.

Gotham City 

La città di Batwoman e Batman.

National City 
La città di Supergirl.

Keyston CIty 
La città dove operava Jay Garrick, l'ex Flash di Terra-3.

Terra-2 

Un universo parallelo, casa di molti personaggi, tra cui: Harrison "Harry" Wells, sua figlia Jesse Wells, il malvagio velocista Hunter Zolomon, antagonista della seconda stagione di The Flash, e Black Siren. Esistono delle versioni parallele di Central City e Star City. Possiede un livello tecnologico superiore a quello di Terra-1 al punto che gli abitanti (soprattutto gli scienziati) sono a conoscenza già da molto tempo degli universi paralleli. Durante la Crisi Terra-2 viene distrutta.

Nuova Terra-2 
È la casa di Stargirl. Si forma dopo la crisi.

Terra-19 
L'universo di H.R Wells, Gipsy e Breacher. A seguito di un'invasione avvenuta 25 anni fa, su questo mondo chiunque apra dei portali verso altre Terre è punito con la morte. I Collettori si occupano di rintracciare i violatori e consegnarli. La "Guerra Mondiale M" fu, come descritto da HR, lo scontro finale tra il Flash di Terra-19 e i metaumani. Sembra inoltre che ci sia una grave carenza di caffè. La sua moneta è l'Helbing. Come Terra-2, è uno di quei pochi universi i cui abitanti sono a completa conoscenza delle altre realtà al punto di comunicarvi con ologrammi.

Nuova Terra-19 
Si forma dopo la Crisi.

Terra-X 
Introdotta nel crossover "Crisi su Terra-X" (Supergirl, Arrow, The Flash e Legends of Tomorrow) del 2017 è dove sono ambientate le vicende del Quarto Reich. Secondo quanto affermato da Harry Wells, Terra-X non ha un numero identificativo nel multiverso a causa del suo status orribile e decadente e dal probabile fatto che possa essere una linea temporale alternativa di Terra-1.

Terra-167 
L'universo si trova nella cittadina di Smallville della serie TV Smallville. In questo Terra, Clark ha sposato Lois, ha rinunciato ai suoi poteri e ha due figlie.

Collegamenti 

 https://www.ign.com/articles/2018/05/17/batwoman-will-appear-in-next-arrowverse-crossover
https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/a-guide-fictional-cities-dc-861874

Voci correlate 

 La Terra nella mitologia e nella fantascienza

Luoghi DC Comics
Luoghi delle serie televisive
Universi immaginari
Arrow
Liste di luoghi immaginari